Freyler ist der Familienname von:
 Fred Freyler (1922–1993), österreichischer Architekt und Stadtplaner
 Luise Freyler (1877–1955), deutsche Politikerin, siehe Luise Rist

Siehe auch:
 Freyler Motor Gesellschaft, ehemaliger österreichischer Motorradhersteller
Freiler